VBO steht für:

 Vertex Buffer Object, Begriff der Computergrafik
 Vainu-Bappu-Observatorium, astrophysikalisches Institut in Indien

Abkürzung